A competição até 60 kg masculino do judô nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 disputou-se a 6 de agosto na Arena Carioca 2.

Calendário

Medalhistas 

Beslan Mudranov, da Rússia, sagrou-se campeão olímpico ao derrotar o cazaque Yeldos Smetov na final. Os combates pelo bronze foram ganhos por Naohisa Takato (Japão) e Diyorbek Urozboev, do Uzbequistão.

Resultados 
Estes foram os resultados das competições de judô até 60 kg masculino:

Finais

Repescagem

Classificatórias

Seção A

Seção B

Seção C

Seção D 

60 kg masculino